Mount Ayr (Indiana)
Mount Ayr (Iowa)

Desambiguações de topônimos